Жан Лоран ():
 Жан Лоран (1816—1892) — французско-испанский фотограф.
 Жан Лоран (1906—1995) — французский футболист.
 Жан Лоран (1909—2001) — бельгийский скрипач.